«Цю́рих» () — швейцарский футбольный клуб из одноимённого города. Образован в 1896 году. Является одним из самых титулованных клубов Швейцарии. Домашним стадионом клуба является «Летцигрунд», вмещающий 26 105 зрителей. «Цюрихское дерби» между «Цюрихом» и «Грассхоппером» считается одним из наипринципиальнейших и наиболее зрелищных дерби в Швейцарии.

В сезоне 2015/16 занял последнее место и вылетел из Суперлиги. Одновременно с вылетом «Цюрих» одержал победу в Кубке Швейцарии, в финале одолев «Лугано», и будучи клубом второго дивизиона, представлял Швейцарию в групповой стадии Лиги Европы сезона 2016/17.

После клуб смог вернуться в Суперлигу и снова выступал в Лиге Европы в сезоне 2018/19. В чемпионате страны 2021/22 «Цюрих» стал чемпионом впервые с сезона 2008/09.

Достижения 
 Чемпион Швейцарии (13): 1901/02, 1923/24, 1962/63, 1965/66, 1967/68, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1980/81, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2021/22.
 Победитель Челлендж-лиги: 2016/17
 Обладатель Кубка Швейцарии (10): 1966, 1970, 1972, 1973, 1976, 2000, 2005, 2014, 2016, 2018
 Обладатель кубка Швейцарской лиги: 1981.
 Обладатель кубка Часов (5): 1976, 1992, 1993, 1994, 2006.

Еврокубки 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом
 Кубок Интертото: Финалист (1971)

Основной состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

ФК «Цюрих»